

Musica 
 Four on the Floor – album dei Dag Nasty del 1992
 Four on the Floor – EP dei Living End del 2003
 Four on the Floor – album dei Juliette and the Licks del 2006
 Four-on-the-floor – ritmo tipico della musica disco e EDM

Televisione 
 Four on the Floor – serie televisiva canadese del 1986 in onda sulla CBC